Municipio de Willow Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Willow Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Willow Lake (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brule.
 Municipio de Willow Lake (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Redwood.